Kampung Padang (Kluet Tengah), een plaats in Indonesië
Kampung Padang (Panyabungan), een plaats in Indonesië
Kampung Padang (Pangkatan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing